Neoechinorhynchidae är en familj av hakmaskar. Neoechinorhynchidae ingår i ordningen Neoechinorhynchida, klassen Eoacanthocephala, fylumet hakmaskar och riket djur. I familjen Neoechinorhynchidae finns 102 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Neoechinorhynchidae